Promacrauchenia  es un género extinto de mamífero litopterno macrauquénido que vivió entre las épocas del Mioceno al final del Plioceno en lo que ahora es Argentina y Bolivia. Pertenece a la subfamilia Macraucheniinae, la cual incluye también a los géneros  Huayqueriana, Macrauchenia y Xenorhinotherium. Sus fósiles se han encontrado en la Formación Ituzaingó de Argentina.

Clasificación 
El género Promacrauchenia  fue establecido por Florentino Ameghino en 1904, con base en fósiles hallados en la Patagonia que databan de inicios del Plioceno los cuales el propio Ameghino, años antes, ya había descrito como una especie de Macrauchenia (M. antiqua). Además de la especie tipo, Promacrauchenia antiqua, otras especies se han asignado al género: P. calchaquiorum, P. chapadmalense, P. ensenadense, P. kraglievichi y P. yepesi.

Promacrauchenia era miembro de la familia Macraucheniidae, un grupo de litopternos cuya evolución llevó al desarrollo de una forma corporal similar a la de los camellos con extraños huesos nasales. Promacrauchenia, en particular, era un macrauquénido especializado, quizás un ancestro directo de géneros avanzados como Macrauchenia y Windhausenia.

Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Schmidt et al., 2014, que muestra la posición de Promacrauchenia:

Referencias 

Litopterna
Mamíferos extintos de América del Sur